Parc Astrid peut faire référence au
 Parc Astrid situé à Anderlecht (Bruxelles - Belgique).
 Parc reine Astrid situé à Charleroi (Belgique).
 Parc reine Astrid situé à Liège (Belgique).
 Parc Astrid situé à Jambes